Mashiba Ryo (間柴了) es un personaje ficticio del manga y anime Hajime no Ippo, hermano mayor de Mashiba Kumi, el interés romántico de Ippo.  Durante los eventos del torneo "El novato del año" (Rookie King, en inglés) es el principal antagonista de la serie, en donde sus principales peleas se desarrollan contra Miyata Ichirou, Makunouchi Ippo, Kimura Tatsuya y Sawamura Ryuuhei. 
Se destaca por ser un boxeador multi-weight class (actualmente es peso ligero), afiliado al Gimnasio de Boxeo Toho.

Es el actual Campeón de Peso Ligero de la OPBF.

Su apellido es Mashiba (間柴, en japonés). En Japón los apellidos anteceden al nombre propio.

Historia 

Años antes del comienzo de la serie, cuando Mashiba Ryo aún cursaba la Escuela Preparatoria, sus padres murieron en un accidente de tráfico. Él entonces se quedó solo en el mundo junto a su hermana menor Kumi, a quien juró ante la tumba de sus padres que nunca más volvería a confiar en nadie más que en él mismo, y que la cuidaría ante todo. Poco después, se menciona en la serie que Mashiba Ryo en el pasado había tenido problemas con la ley, ya que posee Libertad Condicional. Es debido a ello que tiene que esforzarse mucho para conseguir trabajo y, cuando los consigue, es despedido al tiempo después. La gente no confía en él y eso hace que Mashiba Ryo se aísle del mundo y vea en el boxeo una forma de no vivir más injusticias.

Su primera aparición en la serie es durante el examen clase C de boxeador, donde él e Ippo intentan conseguir la licencia para poder ser boxeadores profesionales. Más tarde, es visto en el Torneo del Rey de los Novatos del Este de Japón, en donde boxea de forma brutal contra sus adversarios hasta llegar a la semifinal, en donde su oponente es Miyata Ichirou. Durante el día de control de peso, ambos se ven las caras por primera vez. Mashiba Ryo al ver a Miyata con su padre se burla de ambos, aduciendo que Miyata es solo un niño consentido y que su padre fue un pésimo boxeador en su tiempo. Miyata - fiel a su estilo - lo ignora y solo responde que la verdadera pelea es al día siguiente.

Cuando el combate da inicio al fin, éste parece inclinarse a favor de Miyata (debido a su velocidad y mejor técnica), pero conforme avanza la pelea, Mashiba Ryo demuestra porqué ha llegado tan lejos, haciendo uso de su obsesión enfermiza por lograr la victoria y su devastador "Flicker Jab", que tiene un gran alcance. No obstante, Mashiba hace uso de una falta y le pisa el pie, haciendo que Miyata ya no pueda hacer uso de su veloz juego de pies, por lo que logra golpearlo brutalmente y obtener ventaja. Ya casi al finalizar el encuentro, Mashiba se da cuenta del espíritu de lucha de Miyata y siente miedo al ver cómo aún lastimado éste pretende seguir luchando. Sin embargo ello no es suficiente y Miyata pierde el encuentro, logrando Mashiba pasar a la final del Torneo del Rey de los Novatos. 

En la final del torneo del Rey de los Novatos del Este de Japón le esperaba Ippo, quien estaba decepcionado por no poder tener la chance de pelear dicha final con Miyata y así cumplir la promesa que ambos se hicieron. Durante la pelea, Mashiba pelea de forma formidable, pero Ippo demuestra el mismo espíritu de lucha que Miyata en la semifinal y logra vencerlo.
Luego de ello, cuando se acerca el torneo clase A de boxeo, se explica que Mashiba sube una categoría de peso (peso ligero junior/súperpluma) ya que debido a su altura estaba teniendo problemas para llegar al peso de la categoría Peso Pluma. Kimura Tatsuya al saber esto se muestra preocupado, ya que -en sus propias palabras- no quería enfrentarse a un monstruo como él (Kimura es peso ligero junior).

Semanas antes de la pelea de Ippo contra el campeón de la categoría Peso Pluma, Eiji Date; Mashiba gana el Torneo Clase-A, categoría Peso Ligero Junior. Debido a este triunfo, obtiene la oportunidad de desafiar al campeón de su categoría, al cual derrota en el 7° round, convirtiéndose en el nuevo campeón de los pesos ligeros junior de Japón.

Meses más tarde, Kimura Tatsuya obtiene la chance de desafiarlo por el título de campeón, y ambos pelean. Sin embargo Mashiba logra retener el cinturón en una formidable pelea que él mismo admite como "la más difícil que ha tenido". Estos acontecimientos son mostrados en el OVA "Mashiba vs Kimura".

Ya después, Mashiba Ryo tiene una pelea sangrienta (apropiadamente titulada "Caos") contra Sawamura Ryuuhei, en donde, a pesar de ganar la batalla por K.O, pierde el título de los pesos ligeros junior por descalificación, al golpear salvajemente a Sawamura antes que el árbitro del encuentro diera el visto bueno.

Luego de cumplir su sanción de un año por el encuentro anterior, Mashiba Ryo sube una categoría de peso, convirtiéndose en Peso Ligero. Más tarde, lucha por el cinturón de los Pesos Ligeros de la OPBF, resultando vencedor. 

Mashiba Ryo, a pesar de su carácter huraño, antisocial y desconfiado, tiene ahora un Club de Fanáticos denominado "La Sociedad de la Muerte" (Death Society).

Personalidad   

Mashiba Ryo es uno de los personajes más intimidantes de la serie. Debido a lo ocurrido a sus padres, y luego a sus problemas con la ley que le ocasionaron ser despedido de la mayoría de sus trabajos, Mashiba Ryo escoge ser antisocial y desconfiado de la gente. Raramente se le ve compartiendo con alguien, a excepción de su hermana menor Mashiba Kumi, quien lo quiere y lo respeta. Ella parece ser el único personaje en toda la serie que no tiene miedo de él.

A pesar de su aspecto desgarbado y sus duros modales, Mashiba Ryo no es más que un hombre resentido de la sociedad debido a lo que ha tenido que vivir desde muy joven. Su obsesión con la victoria -largamente comentada en la serie- solo se debe a que aspira a un futuro mejor para su hermana Kumi, y así lograr verse libres de los prejuicios de la sociedad que a su modo de ver le han hecho la vida imposible.

Sobreprotector con su hermana hasta límites insospechados, Mashiba Ryo es visto como uno de los grandes entrometidos en la relación de Ippo y Kumi. Si bien esta actitud ha ido en baja, siempre tiene un ojo puesto en Ippo lo que dificulta el acercamiento entre la pareja.

Estilo de Lucha 

Él es uno de los boxeadores más letales de la serie, hasta el punto de tener como apodos "Shinigami" (Dios de la muerte) o "The executioner" ("El ejecutor") ya que la gran mayoría de sus oponentes se han retirado una vez han luchado contra él.
El mismo Mashiba advirtió a su hermana Kumi no asistir al encuentro entre él y Sawamura, ya que pronosticaba que sería literalmente "Un baño de sangre".

Es uno de los pocos personajes que utiliza el estilo ofensivo "Hitman", desarrollada por Thomas Hearns. La altura y el alcance de Mashiba le permiten tener un jab muy rápido similar a un látigo que es casi imposible de superar. Este golpe se denomina "Flicker Jab" y se ha vuelto tan fuerte en el transcurso de la serie que ahora se compara con la guadaña de un segador, e incluso puede tener un efecto de latigazo en la piel si se tiran con el alcance máximo. Además de su Flicker Jab, Mashiba también utiliza ganchos largos con los dos brazos y rectas derechas. La mayoría de sus técnicas son de largo alcance.

Su patrón típico de K.O implica usar su Flicker Jab para arrinconar y debilitar al oponente y luego asestar un golpe derecho a la mandíbula. Si es presionado a pelear en medio y corto alcance sabe utilizar de forma excelente sus brazos para desviar la mayor parte de los ataques con facilidad, a menudo a través de bloques de codo. Durante su suspensión de un año, Mashiba añade un alto uppercut de derecha a su arsenal para hacer frente a los combatientes.

Técnicas 

- Flicker Jab

- Chopping Right

- Elbow Block

Peleas 

Aaron Domirego KO 10(10) 1997 Tokio, Japón Conquista del título OPBF Peso Ligero.

Sawamura Ryuuhei Descalificación 6(10) 1996-04	Tokio, Japón "Caos" Pierde el Título JBC Peso Ligero Jr.

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Desconocido ?(), : 199-	Tokio, Japón
	
Kimura Tatsuya KO 9(10), 2:30	1994-02-17 Tokio, Japón	"La Ejecución"

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón

Desconocido ?(),: 199- Tokio, Japón

Desconocido KO 7(10), 2:12	199-Tokio, Japón

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Makunouchi Ippo	KO 3(6), 2:13 1991-12 Tokio, Japón 

Miyata Ichirou	KO 3(4), 2:22	199- Tokio, Japón

Kawaishi Tetsuya KO ?(4), : 199- Tokyo, 

Fujisawa KO ?(4), : 199- Tokio, Japón

Desconocido ?(), : 199- Tokio, Japón
	
Desconocido 1(4), 0:25 199-	Tokio, Japón Pro Debut

Sucesiones 

Desconocido --- JBC Lightweight --- Ryo Mashiba

Ryo Mashiba --- JBC Lightweight --- Ryuuhei Sawamura

Aaron Domirego --- OPBF Lightweight --- Ryo Mashiba

Curiosidades 

 En el manga 1011 es la primera vez que se le ve sonreír.

 Según su hermana Mashiba Kumi, él sí sonríe. Lo demuestra arrugando la frente al tratar de no hacerlo.

 Al igual que Takamura Mamoru, Mashiba Ryo es un boxeador multi-class weight. Ha peleado en las categorías de Peso Pluma, Ligero Junior y Ligero.

 Tiene una foto de Ippo Makunouchi clavada en la pared de su casa. Según su hermana Kumi, es para darse ánimos para los combates.

 Es muy sobreprotector con su hermana Kumi. Ello queda demostrado por primera vez en el episodio 54 de la primera temporada de la serie, cuando Ippo es invitado por Kumi a la fiesta de celebración por el logro del campeonato de pesos ligeros junior de su hermano. Éste se muestra sorprendido y molesto al escuchar a Ippo llamar a su hermana "Kumi-chan" (en japonés, llamar a una persona por su nombre indica mucha confianza. Sobre todo si al mismo nombre se le agrega el sufijo "chan"). Ippo -como era de esperarse- rápidamente se corrige a sí mismo llamándola de otra forma más respetuosa.Sin embargo, esto solo es posible verlo en doblaje japonés, ya que para Hispanoamérica, los diálogos fueron ligeramente cambiados.

 En el OVA "Mashiba vs Kimura" a pesar de que consigue la victoria, Mashiba Ryo admite que dicha pelea ha sido la más difícil que ha tenido que sortear.

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga